Jõhvi (gemeente), een Estische gemeente in de provincie Ida-Virumaa
 Jõhvi (stad), een stad in de hierboven genoemde gemeente
 Jõhvi (dorp), een dorp in de hierboven genoemde gemeente